Баттерфляй ( — бабочка):

 Баттерфляй — технически сложный стиль плавания.
  — парусная лодка, рассчитанная на одного-двух человек.
 «Мадам Баттерфляй» — опера Джакомо Пуччини на либретто Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза по мотивам драмы Давида Беласко «Гейша».
 «М. Баттерфляй» — художественный фильм Дэвида Кроненберга с Джереми Айронсом в главной роли.

См. также 
 
 
 Баттерфилд